Хейкки Харма (, также известен как Hector, род. 20 апреля 1947, Хельсинки, Финляндия) — финский рок-музыкант, поэт, переводчик, исполнитель песен на собственные стихи. Дебютировал на финской рок-сцене в 1965 году с песней «Palkkasoturi», (финский перевод песни Баффи Сент-Мари «The Universal Soldier»). Пик его известности приходится на 1970-е годы. Многие из его песен считаются классикой финской рок-музыки, например «Lumi teki enkelin eteiseen», «Mandoliinimies», «Olen hautausmaa» и другие.

Дискография

Альбомы 
 Nostalgia (1972)
 Herra Mirandos (1973)
 Hectorock I (1974)
 Liisa pien (1975)
 Hotelli Hannikainen (1976)
 H.E.C. (1977)
 Kadonneet lapset (1978)
 Ruusuportti (1979)
 Linnut, linnut (1980)
 Eurooppa (1981)
 Hyvää yötä Bambi (1982)
 Hectorock II (1985)
 Nuku idiootti (1987)
 Varjot ja lakanat (1988)
 Yhtenä iltana (1990)
 In concert 1966–1991 (1992)
 Ensilumi tulee kuudelta (1992)
 Salaisuuksien talo (1994)
 Kultaiset lehdet (1995)
 Hidas (1999)
 Helismaan pikajuna (2001)
 Total Live 1991–2003 (2003)
 Ei selityksiä (2004)

DVD 
 Mestarit Stadionilla (2001)
 Hector 60v-Juhlatupla (2007)

Сборники 
 Hectorin parhaat (1975)
 Hector 72–74 (1978)
 Masters Hector (1986)
 Hector (1 & 2) (1987)
 20 toivottua (1987)
 Parhaat (1987)
 Lauluja rakastamisen vaikeudesta (1994)
 Loveklassikot - Ne parhaat (1989)
 Asfalttiprinssi (1989)
 Lapsuuden loppu (1991)
 Kulkurin iltatähti (1992)
 Hector I – 12 Alkuperäistä (1992)
 Hector II – 12 Alkuperäistä (1992)
 Hector – 12 Alkuperäistä (1993)
 Asfalttiprinssi (1993)
 12 Klassikkoa (1993)
 20 suosikkia – Lumi teki enkelin eteiseen (1996)
 Hectorin parhaat (1996)
 Singlet 1975–78 (1996)
 20 suosikkia – Yhtenä iltana (1997)
 Hector Parhaat (1999)
 Hector & Pave Maijanen: Kokoelma 2003 (2003)
 Suomihuiput (2005)
 Hectobox (2005)

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080210082929/http://baanaweb.fi/kakur63/hectorsivut/index.htm
 https://web.archive.org/web/20080821003756/http://www.hectorfanit.net/
 http://pomus.net/001653
 

Певцы и певицы Финляндии
Рок-музыканты Финляндии
Поэты-песенники Финляндии
Финские поэты
Переводчики поэзии на финский язык
Родившиеся в Хельсинки
Артисты, известные под псевдонимами
Награждённые медалью Pro Finlandia